Fully ist die Bezeichnung für:
 Fully, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Full Suspension Bike, ein Mountainbike mit Vorder- und Hinterradfederung